Миньо-де-Мединасели () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мединасели, площадь 56,25 км². Население — 100 человек (2010 год). Высота над уровнем моря превышает 1000 м (массив Сьерра-Министра).

Покровителем города считается Святой Мигель.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории